Ре́бане (; в переводе на русский язык — «лиса») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Ребане, Альфонс (1908—1976) — эстонский коллаборационист времён Второй мировой войны, штандартенфюрер СС.
 Ребане, Альфред Артурович (1902—1986) — эстонский советский актёр и режиссёр, театральный педагог. Народный артист Эстонской ССР.
 Ребане, Валентина Николаевна (1931—2006) — советский и российский физик-оптик, доктор физико-математических наук, жена Т. К. Ребане.
 Ребане, Карл Карлович (1926—2007) — советский физик, президент АН Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Ребане, Любовь Александровна (1929—1991) — советский физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Ребане, Томас Карлович (1930—2012) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Ребане, Хелью (род. 1948) — эстонская и русская писательница.
 Ребане, Эрих Иоганесович (1922—1999) — советский и российский живописец.

См. также 
 Ребайн